Haimon (griechisch  „kundig“) ist:

in der griechischen Mythologie:

 Haimon (Sohn des Lykaon), Gründer von Haimoniai in Arkadien
 Haimon (Sohn des Pelasgos), Vater des Thessalos
 Haimon (Sohn des Alektor), Vorfahre des Protoos
 Haimon (Sohn des Thoas), Vater des Oxylos
 Haimon (Sohn des Polydoros), Enkel des Kadmos
 Haimon (Theben), der Sohn des Kreon
 ein Held aus Pylos, Gefährte des Nestor vor Troja
 ein tapferer Rutuler
 ein Hund des Aktaion

in der antiken Geographie:
 Haimon (Bach), ein östlich von Chaironeia in den Kephisos mündender Bach

Siehe auch:
 Haimonskinder
 Hemon
 Haimo
 Haymon (Begriffsklärung)